Rock the House, album di DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince del 1987
 Rock the House, singolo dei Gorillaz del 2001
 Rock the House, singolo di Afrojack del 2012